Le Grand Raid 2019, vingt-septième édition du Grand Raid, a lieu du 17 au . La Diagonale des Fous est remportée par le Français Grégoire Curmer chez les hommes et l'Américaine Sabrina Stanley chez les femmes. L'événement est particulièrement populaire dans l'île de La Réunion. Il fait l'objet de reportages en continu pendant plusieurs jours sur les médias, notamment  qui lui consacre un magazine quotidien animé par la journaliste Laurence Françoise.

Catégories de course 
Quatre courses sont proposées à l'ensemble des participants (distance et dénivelé en 2019) :

 le Grand-Raid ou Diagonale des Fous -  et  de  
 le Trail de Bourbon -  et  de  
la Mascareignes -  et  de  
le Zembrocal Trail - relais à 3 de  et  de

Palmarès de la Diagonale des fous

Notes et références 

 

Grand Raid
Compétition de course à pied à La Réunion
Athlétisme en 2019
2019 à La Réunion